Епи́скоп Марк (в миру Никола́й Константи́нович Боголю́бов; ) — епископ Русской православной церкви, епископ Забайкальский и Читинский.

Биография 
Был протоиереем Уфимского Никольского собора.

5 (18) ноября 1922 года в Златоусте, по пострижении в монашество с именем Марк, архиепископ Андрей (Ухтомский) и епископ Николай (Ипатов) хиротонисали его во епископа Стерлитамакского, викария Уфимской епархии, которая в то время перешла на самоуправление.

25 января 1924 года резолюцией Патриарха Тихона № 47 «для временного управления Пермской епархией назначен викарий Уфимской епархии — Преосвященный Марк».

В 1925 году арестован и приговорён к 5 годам лишения свободы.

В 1928 году арестован. В 1928—1931 годах находился в ссылке на Дальнем Востоке.

С 1929 года — епископ Приморский и Владивостокский.

С 1930 по 1933 год — епископ Забайкальский и Читинский.

Зимой 1934—1935 был арестован. 24 марта 1935 приговорён к смертной казни и в тот же день расстрелян.

Примечания

Ссылки 
 Марк (Боголюбов) на сайте «Русское православие»
 Марк (Боголюбов) // База Данных ПСТГУ
 Епископ Марк (Боголюбов) на сайте Читинской и Краснокамской епархии

Епископы Русской православной церкви
Расстрелянные в СССР
Казнённые в 1935 году